Wilhelm Riehm ist der Name von

* Wilhelm Riehm (Geistlicher) (1836–1919), evangelischer Pfarrer
 Wilhelm Riehm (Ingenieur) (1885–1934), deutscher Ingenieur

Siehe auch
 Wilhelm Riemschneider
 Wilhelm Riehn